

События

Январь 
 6 января — в Китае тайпинская армия Лай Вэньгуана разбита правительственными силами при Янчжоу, а сам он захвачен в плен и казнён 10 января.
 10 января — в связи с Критским восстанием султан Османской империи Абдул-Азиз издал фирман, облегчающий положение христиан на Крите: они освобождались от откупа от военной повинности, греческий язык признавался вторым официальным языком.
 18 января — Наполеон III на открытии заседаний Законодательного корпуса заявил об усилившейся антиправительственной агитации.

Февраль 
 1 февраля — Наполеон III провёл новый военный закон, направленный на создание сильной армии, способной противостоять Пруссии.
 9 февраля — в Венгрии создана первая социал-демократическая рабочая организация — Всеобщий рабочий союз.
 22 февраля — королева Испании Изабелла II получила от Папы Римского Пия IX в подарок золотую розу в знак признательности и уважения. Подарок был отмечен празднествами при испанском дворе.

Март 
 12 марта — Лесото объявлено британским протекторатом.
 17 марта — конференция венгерских центристов в Надьявараде приняла бихарские пункты с требованием разделения административной и военной систем Австро-Венгрии на австрийскую и венгерскую.
 20 марта — правительство Франции распустило Французскую секцию Первого интернационала и арестовало её руководство.
 30 марта — во Франции с целью ослабления недовольства режимом Второй империи легализованы рабочие синдикальные палаты.
 Март — французский палеонтолог Луи Ларте в пещере Кро-Маньон возле городка Лес-Эзи-де-Тайак-Сирей (Аквитания, Франция) обнаружил первые скелеты идентифицированных позже кроманьонцев, ранних представителей современного человека.

Апрель 
 2 апреля — в Венгрии основана Партия 1848 года.
 14 апреля — подавление крестьянского движения в Венгрии и роспуск «демократических кружков».
 23 апреля — скончался премьер-министр Испании герцог Рамон Нарваэс. Новым премьер-министром стал Луис Гонсалес Браво.

Май 
 11 мая — во Франции принят закон о печати, устраняющий предварительную цензуру, но усиливающий наказания за «проступки» против власти и передающий решение вопросов о наказаниях из судов присяжных в исправительные трибуналы.
 15 мая — собрание румынской интеллигенции в Клуже распространило «пронунциаменте», в котором отвергло унию с Австро-Венгрией и заявило об опасности, угрожающей «румынской нации, языку и религии».

Июнь 
 6 июня — во Франции принят закон, разрешавший публичные собрания, но дающий администрации и полиции неограниченные возможности их запрета.
 24 июня — в Австро-Венгрии принят закон признающий самостоятельность румынской православной церкви, её равноправие и автономию.
 25 июня — заключено венгеро-хорватское соглашение, по которому провозглашалась государственная общность Венгрии с Хорватией, Славонией и Далмацией. Хорватии предоставлена внутренняя автономия.
 26 июня — Папа Римский Пий IX назначил на 8 декабря 1869 года созыв Вселенского собора.

Июль 
 5 июля — Стафан Караджа и Хаджи Димитр переправились из Румынии через Дунай в Болгарию для освобождения её от власти Османской империи.
 8 июля — сражение болгарских повстанцев с турецкими войсками у Вишовграда. На следующий день турками взят в плен один из руководителей болгарских повстанцев Стефан Караджа.
 14 июля — в России издано Положение, по которому царане (свободные безземельные крестьяне Бессарабии) наделялись землёй с её последующим выкупом.
 18 июля — близ горы Шипка разбиты турками остатки болгарских повстанцев. Их руководитель Хаджи Димитр тяжело ранен

Август 
 10 августа — в районе пика Кадрафил скончался от ран руководитель болгарских повстанцев Хаджи Димитр.
 27 августа — после публикации в будапештской газете «Федерация» румынского «пронунциаменте» с отказом от унии с Австро-Венгрией власти начали репрессии против издателей и авторов манифеста.

Сентябрь 
 5 сентября — открылся трёхдневный 5-й (Нюрнбергский) съезд Союза немецких рабочих обществ (председатель — Август Бебель). В ходе своей работы съезд принял новую программу и решение о присоединении к I Интернационалу.
 6—13 сентября — третий конгресс Международного товарищества рабочих в Брюсселе.
 18 сентября — в порту Кадис восстал с требованиями восстановления кортесов испанский флот адмирала Топете. Его поддержали сухопутные части маршала Франсиско Серрано и генерала Хуана Прима. Началась Пятая испанская революция.
 19 сентября — находящаяся на курорте в Леквейсио королева Испании Изабелла II отправила в отставку правительство Луиса Гонсалеса Браво и назначила на его место Хосе Гутьерреса де ла Кончу, который выехал в Мадрид для организации отпора революции. В тот же день армия монархистов была разбита маршалом Серрано у Альколейского моста.
 30 сентября — королева Испании Изабелла II бежала из Сан-Себастьяна во Францию. В тот же день власть в Мадриде перешла к революционной хунте Паскуаля Мадоса.

Октябрь 
 2 октября — остатки верных королевскому правительству испанских войск капитулировали у Эль-Карпио.
 10 октября — на Кубе в провинции Орьенте вспыхнуло антииспанское восстание, возглавленное Карлосом Мануэлем де Сеспедесом. Начинается «Десятилетняя война» за независимость Кубы.
 11 октября — изобретатель Томас Алва Эдисон получил патент, подтверждающий его приоритет в изобретении электрического регистратора числа голосов.
 18 октября — в Испании сформировано временное правительство во главе с маршалом Франсиско Серрано.
 25 октября — правительство Испании декретом ввело всеобщее избирательное право, свободу совести, печати и обучения, свободу союзов и собраний.

Ноябрь 
 2 ноября — в Париже на могиле депутата Бодена, убитого после переворота в 1851 году, прошли массовые собрания с призывами к вооружённому свержению империи Наполеона III.
 12 ноября — император Австро-Венгрии Франц-Иосиф I утвердил хорвато-венгерское соглашение, по которому Хорватия и Славония оставались частью неделимой Венгрии, но получали право направлять депутатов в венгерский парламент.
 22 ноября — канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк направил Румынии ультиматум с требованием прекратить агитацию и прочую деятельность с целью объединения Румынии и австро-венгерской Трансильвании.

Декабрь 
 5 декабря — в Венгрии принят закон о народной школе и реформе в области образования.
 6 декабря — в Австро-Венгрии утверждён закон «о равноправии национальностей».
 11 декабря — султан Османской империи Абдул-Азиз предъявил Греции ультиматум с требованием прекратить поддержку Критского восстания. Дипломатические отношения были разорваны, греки выселялись из турецких владений.

Без точных дат 
 Восстановление императорской власти в Японии. Война Босин.
 Ориентировочно в этом году произошла вспышка сверхновой G1.9+0.3. Однако её невозможно было наблюдать с Земли, поскольку она была видна только в рентгеновском и радиодиапазонах.
 Город Эдо переименовывается в Токио.
 Окончание Катарско-бахрейнской войны

Наука

Театр

Литература

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1868 году

 1 января – Георге Мурну, румынский поэт (ум. 1957)
 19 января — Густав Майринк, австрийский писатель (ум. 1932).
 14 марта — Александр Михайлович Недошивин, православный священник, эсперантист.
 22 марта — Видунас (настоящее имя Вилюс Стороста), литовский драматург, публицист, философ (ум. 1953).
 22 марта — Роберт Эндрюс Милликен (ум. 1953), американский физик, лауреат Нобелевской премии.
 26 марта — Ахмед Фуад I, король Египта с 1922 года, султан Египта в 1917 — 1922 годах (ум. 1936)
 28 марта — Алексей Максимович Горький, русский советский писатель (ум. 1936).
 1 апреля — Эдмон Ростан, французский поэт и драматург (ум. 1918).
6 мая — Гастон Леру, французский писатель, журналист (ум.1927).
 7 мая — Станислав Пшибышевский, польский писатель (ум. 1927).
 18 мая — Николай Александрович Романов, российский император, сын Александра III.
 5 июня — Джеймс Коннолли, ирландский революционер, борец за независимость Ирландии, марксист, основатель Ирландской социалистической республиканской партии, один из руководителей Пасхального восстания 1916 года (ум. 1916).
 15 июня — Амос Каш, российский и советский спортсмен, серебряный призёр Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме по стрельбе из пистолета.
18 июня — Миклош Хорти, правитель Венгерского Королевства в 1920-1944 годах, вице-адмирал. (ум. 1957)
 17 июля — Михаил Бахирев, российский военачальник и флотоводец.
 2 августа — Константинос I, король Греции в 1913—1917 и 1920—1922 годах (ум. 1923).
 21 сентября — Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, русская советская актриса (ум. 1959).
 8 ноября — Феликс Хаусдорф, немецкий математик, один из основоположников современной топологии (ум. 1942).
 19 декабря — Комас-Сола, испанский астроном.
 20 декабря — Артуро Фортунато Алессандри Пальма, президент Чили в 1920 — 1925 годах и в 1932 — 1937 годах. (ум.1950)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1868 году

 29 февраля — Джоаккино Антонио Россини, итальянский композитор (род. 1792).
 7 мая – Себастьян Хабеншаден, немецкий художник (род. 1813).
 1 июня — Джеймс Бьюкенен, американский политик, президент США в 1857—1861 годах (род. 1791).
 16 июля — Дмитрий Иванович Писарев, русский публицист и литературный критик (род. 1840).
 10 августа — Хулиан Ромеа-и-Янгуас, испанский прозаик, поэт (род. 1813). 
 11 сентября — Ромуальд Зенкевич, белорусский фольклорист, педагог, этнограф (род. 1811).
 26 сентября — Август Фердинанд Мёбиус, немецкий математик и астроном-теоретик (род. 1790).
 29 ноября — Мкртич Пешикташлян, армянский поэт, драматург, актёр, режиссёр и общественный деятель (род. 1828).
 2 декабря — Михаил Васильевич Ляпунов, русский астроном (род. 1820).
 6 декабря — Август Шлейхер, немецкий языковед (род. 1821).
 20 декабря — Нестор Васильевич Кукольник, русский писатель, поэт, драматург (род. 1809).
 21 декабря — Иван Михайлович Снегирёв, русский историк, этнограф, фольклорист, археолог (род. 1793).

См. также

Примечания